Двигатель года — ежегодная международная премия, присуждаемая лучшим двигателям, учреждённая в 1999 году издательством UKIP Media & Events Automotive Magazines. Жюри состоит из журналистов автомобильных изданий разных стран.

1999

Рейтинг

Ссылки 
Официальный сайт международной награды Двигатель Года 

Автомобильные премии